Милько́ (, ) — украинская и белорусская фамилия.

Известные носители

В 
 Милько, Вадим Иванович (род. 1988) — украинский футболист.
 Милько, Василий Иванович (1921—1998) — советский учёный, доктор медицинских наук, профессор.
 Милько, Виктор Владимирович (псевдоним Виктор Калина; род. 1968) — белорусский автор-исполнитель.

Л 
 Милько, Людмила Владимировна (род. 1971) — художник-график.

См. также